Текмесса () — персонаж древнегреческой мифологии. 

Дочь фригийца Телевтанта (или царя Тевтрании (Мисии) Тевфранта). Попала в плен во время Троянской войны. Возлюбленная Эанта Теламонида. Родила ему сына Еврисака. Оплакивала Эанта после его гибели.

Действующее лицо трагедии Софокла «Эант».

В честь Текмессы назван астероид (604) Текмесса, открытый в 1906 году.

Примечания 

Героини древнегреческих мифов
Троянская война
Малая Азия в древнегреческой мифологии